Гийом (Гильом) Дюран ():  (1230—1296) — французский священнослужитель, епископ Манда.
  (ум. 1330) — французский священнослужитель, епископ Манда, племянник предыдущего.
 Дюран де Сен-Пурсен, Гийом (ок. 1272—1334) — французский священнослужитель, епископ Мо.
  (род. 1952) — французский журналист.